Aleš Hrdlicka
 Alfred Hrdlicka
 Ivan Hrdlička
 Josef Hrdlička
 Květoslava "Květa" Hrdličková
 Tomáš Hrdlička